Le mot latin aureus est l'une des déclinaisons (notamment le nominatif masculin singulier) d'un adjectif signifiant « en or, doré » voire « jaune ».

Sciences et techniques 
 En taxonomie, l'adjectif latin aureus est employé comme épithète spécifique ou nom subspécifique de nombreuses espèces animales et végétales de couleur jaune (ou dont un élément est jaune). Pour les espèces et sous-espèces concernées, voir la liste générée automatiquement.

Sciences humaines et sociales 
 L'aureus est une monnaie romaine en or, en usage depuis la République jusqu'au début du .

Culture et société 
  est le titre ou le nom d'usage de plusieurs évangéliaires datant du , ainsi nommés en référence à leurs nombreuses enluminures dorées à la feuille.
 Vitulus Aureus est un ouvrage de Johann Friedrich Schweitzer, publié en 1667 et utilisé par les alchimistes.

Anthroponyme 
 Aureus de Mayence (?-450) est un saint chrétien, évêque du diocèse de Mayence.

Voir aussi 
 
 

Épithète spécifique